È stata la prima edizione del torneo.

In finale Alex De Minaur ha sconfitto Adrian Mannarino con il punteggio di 7-64, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Stefanos Tsitsipas (secondo turno, ritirato)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Borna Ćorić (quarti di finale)

 Lucas Pouille (primo turno)
 Nick Kyrgios (primo turno)
 Alex De Minaur (campione)
 Albert Ramos-Viñolas (semifinale)

Qualificati 

  Damir Džumhur (quarti di finale)
  Tatsuma Itō (primo turno)

 Dominik Koepfer (primo turno)
 Kwon Soon-woo (secondo turno)

Wildcard 

  Wu Di (secondo turno)
  Zhang Ze (primo turno)

 Zhang Zhizhen (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Zhuhai Championships 2019